Teatro Mediterraneo (Bisceglie)
 Teatro Mediterraneo (Napoli)